Mercede – forma italianizzata del nome proprio Mercedes
Madonna della Mercede – epiteto di Maria madre di Gesù
Arcigremio della Mercede – associazione di arti e mestieri di Sassari
Mercede – quantità di denaro con cui si retribuisce un lavoro

Altri progetti